Wassyliwka (ukrainisch , russische Entsprechung meist Wassiljewka []) heißen folgende Orte in der Ukraine: 

Stadt:
 Wassyliwka in der Oblast Saporischschja, Rajon Wassyliwka

Autonome Republik Krim:
Wassyliwka (Bilohirsk), Dorf im Rajon Bilohirsk

Oblast Charkiw:
Wassyliwka (Kupjansk, Hruschiwka), Dorf im Rajon Kupjansk, Landratsgemeinde Hruschiwka
Wassyliwka (Kupjansk, Monatschyniwka), Dorf im Rajon Kupjansk, Landratsgemeinde Monatschyniwka
Wassyliwka (Wowtschansk), Dorf im Rajon Wowtschansk

Oblast Cherson:
Wassyliwka (Kachowka, Hornostajiwka), Dorf im Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Hornostajiwka
Wassyliwka (Kachowka, Ljubymiwka), Dorf im Rajon Kachowka, Siedlungsgemeinde Ljubymiwka
Wassyliwka (Henitschesk), Dorf im Rajon Henitschesk

Oblast Chmelnyzkyj:
Wassyliwka (Teofipol), Dorf im Rajon Teofipol

Oblast Dnipropetrowsk:
Wassyliwka (Dnipro), Dorf im Rajon Dnipro
Wassyliwka (Jurjiwka), Dorf im Rajon Jurjiwka
Wassyliwka (Krynytschky), Dorf im Rajon Krynytschky
Wassyliwka (Meschowa), Dorf im Rajon Meschowa
Wassyliwka (Nowomoskowsk), Dorf im Rajon Nowomoskowsk
Wassyliwka (Petropawliwka), Dorf im Rajon Petropawliwka
Wassyliwka (Synelnykowe), Dorf im Rajon Synelnykowe
Wassyliwka (Solone), Dorf im Rajon Solone
Wassyliwka (Werchnjodniprowsk), Dorf im Rajon Werchnjodniprowsk

Oblast Donezk:
Wassyliwka (Amwrossijiwka), Dorf im Rajon Amwrossijiwka
Wassyliwka (Bachmut), Dorf im Rajon Bachmut
Wassyliwka (Pokrowsk, Kryworischschja), Dorf im Rajon Pokrowsk, Landgemeinde Kryworischschja
Wassyliwka (Pokrowsk, Otscheretyne), Dorf im Rajon Pokrowsk, Siedlungsgemeinde Otscheretyne
Wassyliwka (Makijiwka), Siedlung im Stadtkreis von Makijiwka
Wassyliwka (Starobeschewe), Dorf im Rajon Starobeschewe
Wassyliwka (Wolnowacha), Dorf im Rajon Wolnowacha

Oblast Kiew:
Wassyliwka (Fastiw), Dorf im Rajon Fastiw

Oblast Kirowohrad:
Wassyliwka (Bobrynez), Dorf im Rajon Bobrynez
Wassyliwka (Dobrowelytschkiwka), Dorf im Rajon Dobrowelytschkiwka
Wassyliwka (Dolynska), Dorf im Rajon Dolynska
Wassyliwka (Nowomyrhorod), Dorf im Rajon Nowomyrhorod
Wassyliwka (Onufrijiwka), Dorf im Rajon Onufrijiwka

Oblast Mykolajiw:
Wassyliwka (Beresanka), Dorf im Rajon Beresanka
Wassyliwka (Baschtanka, Beresnehuwate), Dorf im Rajon Baschtanka, Siedlungsgemeinde Beresnehuwate
Wassyliwka (Mykolajiw), Dorf im Rajon Mykolajiw
Wassyliwka (Baschtanka, Snihuriwka), Dorf im Rajon Baschtanka, Stadtgemeinde Snihuriwka
Wassyliwka (Wosnessensk), Dorf im Rajon Wosnessensk

Oblast Odessa:
Wassyliwka (Arzys), Dorf im Rajon Arzys
Wassyliwka (Biljajiwka), Dorf im Rajon Biljajiwka
Wassyliwka (Bolhrad), Dorf im Rajon Bolhrad
Wassyliwka (Sachariwka), Dorf im Rajon Sachariwka
Wassyliwka (Iwaniwka), Dorf im Rajon Iwaniwka
Wassyliwka (Kilija), Dorf im Rajon Kilija
Wassyliwka (Okny), Dorf im Rajon Okny
Wassyliwka (Ljubaschiwka), Dorf im Rajon Ljubaschiwka
Wassyliwka (Mykolajiwka), Dorf im Rajon Mykolajiwka
Wassyliwka (Welyka Mychajliwka), Dorf im Rajon Welyka Mychajliwka

Oblast Poltawa:
Wassyliwka (Dykanka), Dorf im Rajon Dykanka
Wassyliwka (Kobeljaky), Dorf im Rajon Kobeljaky
Wassyliwka (Koselschtschyna), Dorf im Rajon Koselschtschyna
Wassyliwka (Poltawa), Dorf im Rajon Poltawa
Wassyliwka (Semeniwka), Dorf im Rajon Semeniwka (Poltawa)
Wassyliwka (Tschutowe), Dorf im Rajon Tschutowe

Oblast Saporischschja:
Wassyliwka (Saporischschja), Dorf im Rajon Saporischschja

Oblast Schytomyr:
Wassyliwka (Schytomyr, Andruschky), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Andruschky
Wassyliwka (Schytomyr, Beresiwka), Dorf im Rajon Schytomyr, Landgemeinde Beresiwka

Oblast Sumy:
Wassyliwka (Lebedyn), Dorf im Rajon Lebedyn
Wassyliwka (Romny), Dorf im Rajon Romny
Wassyliwka (Seredyna-Buda), Dorf im Rajon Seredyna-Buda
Wassyliwka (Welyka Pyssariwka), Dorf im Rajon Welyka Pyssariwka

Oblast Tscherniwzi:
Wassyliwka (Dnister), Dorf im Rajon Dnister

Oblast Winnyzja:
Wassyliwka (Illinzi), Dorf im Rajon Illinzi
 Wassyliwka (Schmerynka), Siedlung im Rajon Schmerynka
Wassyliwka (Tywriw), Dorf im Rajon Tywriw
Wassyliwka (Tultschyn), Dorf im Rajon Tultschyn
Wassyliwka (Tschetschelnyk), Dorf im Rajon Tschetschelnyk

Siehe auch:
 Rajon Wassyliwka
 Wassyliwka Perscha
 Wassyliwka Druha
 Wassyliwka-na-Dnipri
 Wassiljewka